Перегруппировка Вагнера — Меервейна — общее название реакций с 1,2-миграцией функциональной группы к карбкатионному центру, который возникает в молекуле в процессе нуклеофильного замещения, присоединения к кратной связи или реакций элиминирования.

 

В эту реакцию вступают углеводороды и их производные, у которых есть разветвлённый углеродный скелет. У алициклических соединений перегруппировка часто сопровождается изменением размера цикла.

С увеличением диэлектрической проницаемости растворителя и уменьшением основности растворителя ускоряет реакцию перегруппировки. Прочное связывание уходящего аниона, например, в виде комплексного иона [AlCl4]− или [SbCl6]−, также повышает вероятность протекания реакции.

Реакция открыта Е. Е. Вагнером в 1899 году и подробно исследована Х. Меервейном в 1910—1927 годах.

Примеры реакций 
 Камфеновые перегруппировки I рода.
 Изомеризация с одновременной дегидратацией спиртов.

Применение 
 Получение камфоры из α-пинена:

 

 Получение изоборнилацетата из камфена.
 Синтез санталидола.

Литература 
 Wagner, G. J. Russ. Phys. Chem. Soc. 1899, 31, 690.

Примечания 

Именные реакции в органической химии
Перегруппировки в органической химии